Bay View kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Bay View (del av en befolkad plats), New South Wales, Pittwater,

Storbritannien 

 Bay View, Kent, ort, England,

USA 

 Bay View, Michigan, ort, Emmet County, 
 Bay View, Ohio, Erie County, ort, 
 Bay View, Ohio, Sandusky County, ort, 
 Bay View, Washington, ort, Skagit County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar